English High School ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 English High School (Essex County, Massachusetts), NRHP-ID: 86002508
 English High School (Worcester County, Massachusetts), NRHP-ID: 80000601